

Geografia 
 Regno Unito
 Millbrook – parrocchia civile di Mid Bedfordshire, Bedfordshire
 Millbrook – parrocchia civile di Caradon, Cornovaglia
 Millbrook – località di Tameside, Greater Manchester
 Stati Uniti d'America
 Millbrook – città della Contea di Elmore e della Contea di Autauga, Alabama
 Millbrook – villaggio della Contea di Kendall, Illinois
 Millbrook – township della Contea di Mecosta, Michigan
 Millbrook – villaggio della Contea di Dutchess, New York